Štitari je lahko:
 Štitari, Berane (Črna gora)
 Štitari, Cetinje (Črna gora)
 Štitari, Nikšić (Črna gora)